Il complice segreto (Lone Hand) – film del 1953 diretto da George Sherman 
Il complice segreto (The Secret Partner) – film del 1961 diretto da Basil Dearden